Outil de recherche

En économie 
 La croissance économique désigne l'augmentation globale de l'activité économique en macroéconomie ;
 La croissance démographique est la croissance de la population ;
 La croissance d'une entreprise est l'augmentation du chiffre d'affaires, qui peut se faire par croissance externe (fusion-acquisition) ou par croissance organique (croissance interne) ;
 Les modèles théoriques de la croissance (comme le modèle de croissance de Solow ou le modèle de croissance endogène) , s'efforcent de mettre en lumière les paramètres principaux expliquant la façon dont se produit le démarrage, la poursuite, le blocage ou la disparition de la croissance . 
 Les économistes distinguent également croissance intensive et croissance extensive.

En mathématiques 
 En mathématiques, la croissance ou la décroissance caractérisent le comportement d'une fonction sur un intervalle (fonction monotone) ;
 La croissance exponentielle est une fonction particulière, utilisée en économie et en biologie, dont le taux de croissance est constant.

En biologie 
 La croissance biologique est l'augmentation de la taille d'un être vivant. C'est une caractéristique essentielle de la vie, des êtres qui ne croissent pas ne sont en général pas considérés comme vivants. Dans les organismes vivants, la croissance est souvent régulée par des hormones de croissance ;
 La croissance bactérienne et la croissance végétale sont des cas particuliers ;
 La croissance de l'enfant est surveillée à l'aide de courbes de référence.

Autres 
 La croissance cristalline, c'est-à-dire la fabrication d'un cristal à partir d'un germe ;
 La croissance végétale ;
 La croissance spirituelle ;
Croissance est le titre d'un film de Heinosuke Gosho (1955)).

Homonymie